Celin – cognome italiano
 Alessandro Padovani Celin – calciatore brasiliano